Die Abkürzung FEB steht für:

 Falling Evaporating Body, populärwissenschaftlich Exokomet 
 Fahrerlaubnisbehörde, in Deutschland meist der Straßenverkehrsbehörde untergeordnet
 Februar, den zweiten Kalendermonat
 Federación Española de Baloncesto, spanischer Basketballverband
 Federal Executive Board, englisch für Bundesvorstand
 Federatie Eredivisie Basketballclubs, höchste niederländische Basketballliga
 Flash Exposure Bracketing, englisch für Blitzbelichtungsreihe in der Fotografie, siehe Belichtungsreihe
 Força Expedicionária Brasileira, im Zweiten Weltkrieg das brasilianische Expeditionskorps in Europa
 Fundamentale elektronische Bibliothek „Russische Literatur und Folklore“, Literaturdatenbank im russischen Internet (seit 2002 präsent)

FEB